Croxton ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Croxton (1877–1949), US-amerikanischer Sänger (Bass)
 Thomas Croxton (1822–1903), US-amerikanischer Politiker

Croxton bezeichnet:
 eine US-amerikanische Automarke, siehe Croxton-Keeton Motor Company

Croxton ist der Name folgender Ortschaften:
 Croxton (Cambridgeshire), England
 Croxton (Lincolnshire), England
 Croxton (Norfolk), England
 Croxton (New Jersey), Vereinigte Staaten